Кубок Наследного принца Катара 2009 года — 15-й розыгрыш Кубка Наследного принца Катара, проходивший с 28 апреля по 1 мая. В соревновании приняли участие 4 лучшие команды Катара по итогам Лиги звёзд Катара 2008/2009.

Участники 
 Аль-Гарафа : чемпион Лиги звёзд Катара 2008/2009
 Ас-Садд : 2-е место в Лиге звёзд Катара 2008/2009
 Эр-Райян : 3-е место в Лиге звёзд Катара 2008/2009
 Катар СК : 4-е место в Лиге звёзд Катара 2008/2009

Детали матчей

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Результаты на сайте rsssf.com
 Результаты на сайте goalzz.com

Футбол в Азии в 2009 году
Спорт в Катаре в 2009 году
Кубок наследного принца Катара
Апрель 2009 года
Май 2009 года